Гертруда «Труде» Гольнер-Колар (, 23 января 1926, Грац, Австрия — 22 декабря 2014, Берлин, Германия) — австрийская спортивная гимнастка, первая чемпионка мира в упражнении на кольцах/брусьях (1950).

Спортивная карьера 

Одержав победу на чемпионате мира в Базеле 1950, на момент своей смерти являлась единственной представительницей Австрии, сумевшей победить на соревнованиях подобного уровня. На этом же чемпионате стала серебряным призёром в опорном прыжке и бронзовым — в многоборье.

Дважды участвовала в Олимпийских играх: в Лондоне (1948) была шестой в составе сборной Австрии в командном зачете, в Хельсинки (1952) десятой в той же дисциплине.

Являлась 19-кратной чемпионкой Австрии, трижды побеждая в многоборье (1950, 1952, 1953).

Ссылки 

 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/go/trude-gollner-kolar-1.html 
 http://www.gymmedia.de/Geraetturnen/Oesterreichs-einzige-Turn-Weltmeisterin-Gertrud-Gollner-heute-verstorben

Гимнасты Австрии
Гимнасты (спортивная гимнастика)
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1948 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике